Зде́бский — польская и украинская фамилия.

Известные носители:
 Здебский, Анатолий Дмитриевич (1937—2010) — советский офицер, испытатель космической техники, в 1961 году начальник стартового отделение стартовой площадки № 1, непосредственный участник запуска первых советских ракет-носителей.
 Здебский, Юрий Викторович (род. 1972) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.

Зде́бская:
 Здебская, Наталья Леонидовна (1986 г.р.) — украинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин, участница 23-й Олимпиады 2008 года в Дрездене.

Значение фамилии Здебский